Серге́й Ю́дин: Юдин, Сергей Петрович (1889—1963) — российский и советский певец, солист Большого театра, режиссёр и педагог.
 
 Юдин, Сергей Тимофеевич (1916—1986) — Герой Советского Союза.